Esistono più comuni francesi con questo nome

Goupillières – Calvados
Goupillières – Eure
Goupillières – Senna Marittima
Goupillières – Yvelines